Panske ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Panske (* 1967), deutscher Offizier und Politiker (CDU)
 Günter Panske (* vor 1945), deutscher literarischer Übersetzer
 Paul Panske (1863–1936), preußischer römisch-katholischer Geistlicher

Ortsname:
 Panske (Ort), Dorf in der ukrainischen Gemeinde Wilchowatka, Rajon Kobeljaky